Fleet kan syfta på:

 Fleet, Dorset – en civil parish i Storbritannien
 Fleet (flod) – en underjordisk flod i London
 Fleet, Hampshire – en stad i Hart i Hampshire i England
 Fleet, Havant – en by i Havant i Hampshire i England
 Fleet, Lincolnshire – en by i South Holland i Lincolnshire i England

Personer
 Frederick Fleet (1887–1965), en brittisk besättningsman